Прео́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Тулузи, 5 км на південь від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 358,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Преоль
 Преоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Преоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж